Селюнино — название населённых пунктов в России:

 Селюнино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Селюнино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.